

Біленьке — село, Угловський район, Алтайський край

Біленьке — селище міського типу, Донецька область, Краматорська міська рада
 Біленьке — село, Запорізька область, Запорізький район
 Біленьке — село, Луганська область, Сорокинський район
 Біленьке — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Біленьке — село, Херсонська область, Скадовський район

Див. також 
 Біленьке Перше